Karl Grell ist der Name folgender Personen:

* Karl Grell (Komponist) (1925–2003), österreichischer Komponist
 Karl G. Grell (1912–1994), deutscher Zoologe